Do soutěže smíšené čtyřhry newyorského grandslamu US Open 2014 nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla česko-kanadská dvojice Andrea Hlaváčková a Max Mirnyj, jejíž členové nestartovali společně. Hlaváčková vytvořila druhý nasazený pár s Rakušanem Alexandrem Peyou. Spoluhráčkou Mirného se stala Tchajwanka Čan Chao-čching, s níž se probojoval do finále předcházejícího Wimbledonu 2014. Mirnyj skončil v prvním a Hlaváčková ve druhém kole.

Šampióny soutěže smíšené čtyřhry se stali Brazilec Bruno Soares a Indka Sania Mirzaová, kteří ve finále zdolali nenasazený mexicko-americký pár Santiago González a Abigail Spearsová, kteří tak na US Open prohráli ve finále podruhé za sebou. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou setů 6–1, 2–6, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [11–9].

Pro oba se jednalo o první společný grandslamový primát. Soares dosáhl na druhý titul v mixu, když v New Yorku navázal na titul z roku 2012, který vybojoval s Ruskou Makarovovou. Pro Mirzaovou se jednalo už o třetí vítězství v této kategorii, když dříve dokázala triumfovat společně s krajanem Maheshem Bhupathim na Australian Open 2009 a French Open 2012.

Při ceremoniálu Indka potěšila svého partnera: „Nevím, proč se mnou Bruno nehrál celý rok,“ podivila se. Soares pak už jen dodal: „Umím si prostě vybrat partnerku. A taky díky fanouškům, kteří nás dovedli ze zadních dvorců až k titulu na centru.“ Poražený pár bral porážku s nadhledem, Spearsová sdělila: „Oba zde rádi hrajem a já se vždycky bavím, když s ním můžu hrát“, uvedla Američanka na adresu mexického kolegy. Gonzáles na závěr doufal: „Za rok se vrátíme a snad to do třetice všeho dobrého vyjde.“

Vítězové si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body, ale rozdělili si částku 150 000 dolarů.

Nasazené páry 
  'Sania Mirzaová /  Bruno Soares (vítězové)
  Andrea Hlaváčková /  Alexander Peya (2. kolo)
  Cara Blacková /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Kristina Mladenovicová /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Horia Tecău (1. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Rohan Bopanna (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Juan Sebastián Cabal (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014